ТГЛ — многозначная аббревиатура:
 ТГЛ — телеуправление горочным локомотивом
 ТГЛ — марка упругой втулочно-пальцевой муфты
 ТГЛ — творческая группа литераторов (издатетельство аудиокниг ТГЛ «Чистая вода»)

См. также 
 ТГЛИАМЗ — Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
  — аббревиатура латиницей